Il singolare del torneo di tennis PTT Bangkok Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Nadia Petrova 6-1, 6(5)-7, 7-5.

Teste di serie 

 Nadia Petrova (finale)
 Nicole Vaidišová (campionessa)
 Gisela Dulko (semifinali)
 Shinobu Asagoe (primo turno)

 Sania Mirza (secondo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Assente
 Shahar Peer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PTT Bangkok Open 2005